Гран-при Монако 1963 года — первый этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» сезона 1963 года. Автогонки прошли 26 мая 1963 года на трассе Монте-Карло.

Победу одержал британец Грэм Хилл на BRM, до этого уже выигравший два незачётных гран-при «Формулы-1» в сезоне из прошедших восьми —  30 марта на «Снеттертоне» и  27 апреля на «Эйнтри».

В межсезонье составы команд-лидеров чемпионата «Лотус», BRM и «Купер» не изменились. После того, как его команда «Порше» объявила об уходе из чемпионата, её гонщики перешли в «Брэбем» (Дэн Герни) и RRC Walker (Йо Бонниер). «Феррари» приняла в свои ряды Джона Сёртиса. На гонку должна была быть заявлена новая итальянская команда ATS, составленная из бывших инженеров и механиков «Феррари», но из-за неготовности автомобилей её дебют не состоялся.

Также дебютантом должен был стать новый гонщик частной команды Рега Парнелла Крис Эймон, но его автомобиль использовал второй гонщик команды Морис Трентиньян, на машине которого во время тренировок возникли проблемы с двигателем. На старте лидерство захватили два BRM Хилла и Гинтера, на 17 круге их обошёл Джим Кларк, который лидировал до 78 круга, после чего сошёл из-за поломки коробки передач, отдав победу Хиллу. Джон Сёртис долгое время боролся за второе место, но поломка масляной системы вынудила его сбросить скорость и пропустить на подиум второго гонщика BRM Ричи Гинтера.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-17 Грэм Хилл

18-78 Джим Кларк

79-100 Грэм Хилл

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Монако